Натуральне число 358
 358 рік до нашої ери
 358 рік нашої ери